Ministerio de Industria y Minería puede referirse a:
 Ministerio de Industria y Minería (1971), departamento del Gobierno de Argentina creado en 1971 y disuelto en 1973.
 Ministerio de Industria y Minería (1981), departamento del Gobierno de Argentina creado en marzo de 1981 y disuelto en diciembre del mismo año.